Grigg ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Grigg (1916–2013), britischer Comiczeichner
 Charles Leiper Grigg (1868–1940), US-amerikanischer Erfinder von 7 Up
 Edward Grigg, 1. Baron Altrincham (1879–1955), britischer Kolonialbeamter und Politiker

 Percy James Grigg (1890–1964), britischer Politiker, Kriegsminister (1942–1945)
 Peter Grigg (* 1958), australischer Rugby-Union-Spieler
 Ricky Grigg (1937–2014), US-amerikanischer Ozeanograph und Surfer
 Siân Grigg (* 1969), britische Maskenbildnerin 
 Thelma Grigg (1911–2003), australische Schauspielerin
 Will Grigg (* 1991), nordirischer Fußballspieler

Sonstiges:
 Grigg Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 26P/Grigg-Skjellerup, kurzperiodischer Komet

Siehe auch:
 Griggs